Milheirós pode referir-se a:
 Milheirós - freguesia portuguesa do concelho da Maia;
 Milheirós de Poiares - freguesia portuguesa do concelho da Santa Maria da Feira.

Desambiguação